Denes nad Makedonija (, prevod: Danes nad Makedonijo) je državna himna Severne Makedonije, ki jo je leta 1943 zložil Vlado Maleski. Po II. svetovni vojni je postala himna jugoslovanske Socialistične republike Makedonije in po letu 1992 himna novoustanovljene samostojne Republike Makedonije.

Besedilo 

Severna Makedonija
Državni simboli Severne Makedonije
1943 v glasbi